Il singolare del WTA New Jersey 1988 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1988.

Manuela Maleeva era la detentrice del titolo, ma ha perso nel 2º turno contro Catarina Lindqvist.

Steffi Graf ha battuto in finale 6–0, 6–1  Nathalie Tauziat.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Steffi Graf (campionessa)
  Manuela Maleeva (secondo turno)
  Helena Suková (semifinali)
  Nataša Zvereva (quarti di finale)

 Katerina Maleeva (semifinali) 
 Sylvia Hanika (quarti di finale) 
 Larisa Neiland (primo turno) 
 Stephanie Rehe (quarti di finale)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Note 
 

WTA New Jersey 1988